Кебенек:
 Кебенек (род) — казахский род.
 Кебенек (одежда) — предмет казахской одежды.